Monachia steht für

 den lateinischen Namen der Stadt München
 Monachia, auch Allegorie Monachia, ein Großgemälde im Münchner Rathaus, siehe Carl_Theodor_von_Piloty#Monumentalgemälde Allegorie Monachia
 (428) Monachia, einen Asteroiden

Siehe auch:
 SC Monachia München, ein ehemaliger Münchner Sportverein (1890–1919)